Haddock ist die englische Bezeichnung für den Schellfisch. Davon ist abgeleitet:

 Kapitän Haddock in der Comic-Reihe Tim und Struppi, siehe Tim und Struppi#Kapitän Haddock

Haddock ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Haddock (1925–1998), schottischer Fußballspieler
 Herbert Haddock (1861–1946), britischer Kapitän 
 Laura Haddock (* 1985), britische Schauspielerin
 Richard Haddock (1629–1714), Offizier der Royal Navy, Politiker im House of Commons

Haddock ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Haddock (Georgia)
 Haddock (Pennsylvania)
 Haddock (South Carolina)

Schiffe der US-Navy
 USS Haddock, später umbenannt in USS K-1 (SS-32)
 USS Haddock (SS-231)
 USS Haddock (SSN-621)

Codename für die Stadt Leipzig als Ziel westalliierter Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg